Омове́ние — в некоторых религиях символическое очищение при помощи воды.

В иудаизме 

 Полное омовение тела (твила в микве)
 Омовение рук и ног
 Омовение рук (нетилат ядаим)

В христианстве 
 Входит в состав христианского обряда крещения.
 Омовение ног
 Умывать руки

В индуизме 

Ритуальное омовение является частью обрядов индуизма, см. Пуджа, Абхишека.

В буддизме 
 Цукубаи

В исламе 
В исламе ритуальное омовение (тахарат) предшествует молитве и следует за запретным деянием. Различают 2 вида омовения:
 Вуду — омовение лица, рук и ступней.
 Гусл — полное омовение.

Примечания 

Религиозные ритуалы